Чемпіонат Шотландії з футболу 1950—1951 — 54-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 9 вересня 1950 та фінішував 8 травня 1951. Свій третій титул чемпіона здобув «Гіберніан».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1951
Шотландія
Шотландія